Die Satzfahne ist die vorläufige Version einer Veröffentlichung, die den lektorierten Text und die grob aufgelösten Bilddaten (Layoutdaten) enthält. Diese soll von Herausgeber, Korrekturleser und Auftraggeber überprüft werden, wobei das endgültige Layout noch nicht berücksichtigt wird. Nachdem die Korrekturen ausgeführt wurden, werden die gesammelten Fahnenkorrekturen im Lektorat in ein Exemplar übertragen. Der Korrekturabgleich anhand der zweiten Satzfahne wird ebenfalls im Lektorat durchgeführt.

Geschichte 
Vor der Entwicklung und Einführung des DTP schrieb der Autor ein Manuskript, welches vom Lektorat mit Satz- und Auszeichnungsanweisungen versehen wurde. Danach erhielt es der Schriftsetzer.

Einzelnachweise 

Satz (Druck)